MFV ist eine Abkürzung für:
 Mehrfrequenzwahlverfahren, ein Wahlverfahren in der Telefontechnik
 Melsunger FV 08, ein Sportverein in der hessischen Stadt Melsungen
 Mödlinger Förderungs Verein
 Motor Fishing Vessel, Motorfischschiff

MfV ist eine Abkürzung für:
 Ministerium für Verkehrswesen, Dienstgebäude in der Krausenstraße 17–20, Berlin
 Ministerium für Volksbildung (DDR)

MFV